Peugeot 508 — среднеразмерный автомобиль французской компании Peugeot, входящей в концерн PSA Peugeot Citroën. Был официально представлен в 2010 году на Женевском автосалоне, и в том же году на Парижском автосалоне, продажа началась в начале 2011 года. В модельном ряду заменил Peugeot 407 и Peugeot 607.

Доступен в двух типов кузова — седан и универсал. Салон сохранит размеры модели 607, а универсал будет комплектоваться стеклянной крышей. Также 508-й — продолжение 500-й серии Peugeot, оборвавшейся в 1992 году на модели 505. 

Рестайлинговая версия Peugeot 508, её новые оснащение и новые двигатели были представлены 18 июня 2014 года в Лондоне, был доступен в продаже с 10 сентября 2014 года в Европе. Второе поколение модели был представлен в феврале 2018 года.

Безопасность 
Автомобиль прошел тест Euro NCAP в 2012 году:

Автомобиль прошел тест Euro NCAP в 2018 году:

Продажи 

 — в том числе универсалов

Примечания

Ссылки 

508